Наби Баба́ев:
 Бабаев, Наби Алекпер оглы (псевдоним Наби Хазри; 1924—2007) — азербайджанский поэт и прозаик, драматург, публицист, переводчик.
 Бабаев, Наби Хаиршахович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.